Воробейня — российский топоним, распространён на территории Брянской области:

 Воробейня — село в Жирятинском районе, административный центр Воробейнского сельского поселения.
 Воробейня — река в Комаричском районе, приток Неруссы.
 Воробейня — древнее городище, датируется ранним железным веком.

Примечания